Комушина може да се односи на:

 Комушина (Пожега), насеље у општини Пожега, Славонија, Република Хрватска
 Комушина Горња, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Комушина Доња, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ